DPAC steht für:
 Data Processing & Analysis Consortium, Wissenschaftlerteam zur Auswertung der Missionsdaten der Raumsonde Gaia
 Denver Performing Arts Complex
 Durham Performing Arts Center
 Department of Premier and Cabinet (New South Wales)
 Department of Premier and Cabinet (Tasmania)
 Department of the Premier and Cabinet (Queensland)
 Department of Premier and Cabinet (Victoria)
 DNA-Programmed Assembly of Cells
 Drejtoria e Pergjithshme e Aviacionit Civil (engl.: General Directorate of Civil Aviation), heute Autoriteti i Aviacionit Civil të Shqipërisë (engl.: Albanian Civil Aviation Authority)

Abkürzung